Curb steht für:
 Curb, Bezeichnung für die Randsteine einer Rennstrecke

Curb ist der Familienname folgender Personen:
 Mike Curb (* 1944), US-amerikanischer Musiker, Komponist, Musikverleger, Rennstallbesitzer und Politiker

CURB steht für:
 CURB-65, klinisches Beurteilungssystem

Siehe auch:
 Curbs
 Curp